Jerzy Piątkowski – polski działacz studencki
 Jerzy Piątkowski – polski poeta